Robin Kwamina Quaison est un footballeur international suédois d'origine ghanéenne, né le  à Stockholm qui évolue au poste de milieu offensif au Ettifaq FC.

Biographie

Palmarès

En sélection 
 Suède espoirs
 Euro espoirs (1) :
 Vainqueur : 2015

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international suédois
Footballeur ghanéen
Joueur de l'AIK Solna
Joueur de l'AFC Eskilstuna
Joueur du Palerme FC
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur de l'Al-Ettifaq Dammam
Naissance en octobre 1993
Naissance à Stockholm
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2016